Cifelli ist der Familienname von:
 Jim Cifelli (* 1961), US-amerikanischer Jazzmusiker
 Richard L. Cifelli (* 1954), US-amerikanischer Paläontologe